Boyd ist ein häufiger englischer Familienname sowie männlicher Vorname, siehe Boyd (Name)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boyd (Alabama)
 Boyd (Arkansas)
 Boyd (Florida)
 Boyd (Illinois)
 Boyd (Indiana)
 Boyd (Iowa)
 Boyd (Kansas)
 Boyd (Kentucky)
 Boyd (Michigan)
 Boyd (Minnesota)
 Boyd (Montana)
 Boyd (Nevada)
 Boyd (New Mexico)
 Boyd (Oklahoma)
 Boyd (Oregon)
 Boyd (Pennsylvania)
 Boyd (South Carolina)
 Boyd (Tennessee)
 Boyd (Texas)
 Boyd (Wisconsin)
 Boyd Crossroads (North Carolina)
 Boyd Highlands (Georgia)
 Boyd Hill (Arkansas)
 Boyd Hill (South Carolina)

Sonstiges:
 Boyd-Massaker, Eroberung des Schiffes Boyd durch Māori im Jahre 1809
 Clan Boyd, schottischer Clan

im NRHP gelistete Objekte:
 Boyd & Parker Park and Groveland Ambuscade, in Cuylerville, New York, ID-Nr. 07000757
 Boyd Avenue Historic District, in Martinsburg, West Virginia, ID-Nr. 07000781
 Boyd House, in San Rafael, Kalifornien, ID-Nr. 74000528
 Boyd Mill Place, in Weston, Georgia, ID-Nr. 09000752
 Boyd Mill Ruins, in Franklin, Tennessee, ID-Nr. 88000285
 Boyd Mounds Site, in Ridgeland, Mississippi, ID-Nr. 89000784
 Boyd School, in Berlin, Ohio, ID-Nr. 80003103
 Boyd Tavern, in Boyd Tavern, Virginia, ID-Nr. 09000919
 Boyd-Cothern House, in Jayess, Mississippi, ID-Nr. 80002258
 Boyd-Hall House, in Abilene, Texas, ID-Nr. 92000229
 Boyd-Harvey House, in Knoxville, Tennessee, ID-Nr. 85002774
 Boyd's Shop, in Kalispell, Montana, ID-Nr. 94000874
 Boyd's Tavern, in Boydton, Virginia, ID-Nr. 76002113
 Boyd's Windmill, in Middletown, Rhode Island, ID-Nr. 01000018
 Boyd-Wilson Farm, in Franklin, Tennessee, ID-Nr. 96000748

Siehe auch:
 Boyd County
 Boyd Lake
 Boyd River
 Boyd Township
 Boyds
 Boyde
 Boid
 Boit
 Beuth